(1914-1983), éditeur italien ;
 Angelo Rizzoli (1889-1970), producteur de cinéma italien ;
 Anna Maria Rizzoli (née en 1953), actrice italienne ;
  (1809-1880), médecin et homme politique italien ;
 Giovan Pietro Rizzoli, peintre italien de la Renaissance, actif entre 1508 et 1549 à Milan ;
  (1916-2005), entrepreneur italien ;
  (née en 1922), actrice italienne ;
 Nicola Rizzoli (né en 1971), arbitre italien de football.

Divers 
 Personnage des romans de Tess Gerritsen
 Série télévisée Rizzoli and Isles (Rizzoli & Isles)
 Rizzoli-Corriere della Sera, groupe d'édition multimédia italien
 Via Rizzoli, une rue de Bologne en Italie.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien